Osoby:
 David Coverdale (ur. 1951) – brytyjski wokalista rockowy 
 Miles Coverdale (ur. ok. 1488 – zm. 1569) – tłumacz i wydawca Biblii w języku angielskim
Inne:
 Coverdale/Page – projekt muzyczny z 1991 roku
 Coverdale and Page – album Davida Coverdale'a i Jimmy'ego Page'a